LMV kan syfta på:

 LMV – ett svenskt företag, se Lidköping Machine Tools AB
 LMV – en tidigare svensk förvaltningsmyndighet, se Statens lantmäteriverk
LMV – svensk statlig myndighet, se Läkemedelsverket